

Geografia
Quesada – distretto della Costa Rica capoluogo del cantone di San Carlos
Quesada – comune della Spagna nella provincia di Jaén

Persone 
Alfonso Quesada – calciatore costaricano
Alfredo Quesada – calciatore peruviano
Dagoberto Quesada – calciatore cubano
Gonzalo Quesada – rugbista a 15 e allenatore di rugby argentino
Gonzalo Jiménez de Quesada – esploratore spagnolo
Jennifer Quesada – pallavolista portoricana
Joe Quesada – fumettista e curatore editoriale statunitense
Luis Miró Quesada de la Guerra – politico, diplomatico e giornalista peruviano
Rafael Quesada – ex calciatore peruviano
Ricardo Alarcón de Quesada – politico e diplomatico cubano
Vladimir Quesada – calciatore costaricano
Yoelbi Quesada – atleta cubano

Altro
Palazzo Quesada – palazzo di Sassari